Županja peut désigner :
Un comitat de Croatie (en croate Županja, pl. Županje)
La ville de Županja en Croatie, situé en Slavonie, dans le comitat de Vukovar-Syrmie.

Homonymie de toponyme